Die Nysassiske Skryvwyse ("neusächsische Schreibweise") ist eine dialektübergreifende Orthographie für das Niederdeutsche, die insbesondere für die Dialekte beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze entwickelt wurde. Sie steht neben traditionellen Orthographien wie der von Johannes Sass, die auf der konventionellen Orthographie des Deutschen basiert, und versucht, eine lautgerechtere Repräsentation zu erreichen, wobei sie sich am Lautstand des Mittelniederdeutschen orientiert und die orthographischen Traditionen auch der niederländischen Dialekte berücksichtigt. Als Neuentwicklung ist die Nysassiske Skryvwyse vor allem im Internet präsent und wird beispielsweise in der Wikipedia der niederdeutschen Dialekte in den Niederlanden weit verwendet (vgl. den dortigen Kategorieartikel).

Entstehung 
Seit dem Untergang der mittelniederdeutschen Schriftsprache ab dem 16. Jh. existierte keine allgemein akzeptierte überregionale Orthographie für die modernen Dialekte der niederdeutschen Sprache, da sich die neuniederdeutsche Literatur, die seit dem späten 18. Jh. einsetzte, stark an den gesprochenen Dialekten orientierte, die sich vor allem aufgrund massiver Veränderungen in der Morphologie (verursacht durch die e-Apokopie im Nordniedersächsischen und Ostniederdeutschen bzw. deren Ausbleiben im Westfälischen, Ostfälischen und Mittelmärkischen) und im Vokalismus (regional unterschiedliche Dipthongierung der mittelniederdeutschen Langvokale) regional deutlich unterscheiden. Erschwerend hinzu trat, dass die Schreibung des Niederdeutschen sich in den Niederlanden an der niederländischen, in Deutschland jedoch an der hochdeutschen Orthographie orientierte, so dass historisch einander eigentlich nahestehende Varietäten beiderseits der Grenze kaum mehr schriftlich miteinander kommunizieren konnten.

Aktuelle regionale Schreibungen benutzen normalerweise die deutsche oder die niederländische Orthographie mit geringen Anpassungen. Die bestehenden Regelwerke werden von den Sprechern selbst jedoch kaum systematisch verwendet, die Verschriftung geschieht oftmals spontan, so dass Autoren individuelle Lösungen zur Schreibung von Lauten entwickeln, die im Hochdeutschen oder Niederländischen so nicht vorkommen. In den Niederlanden führt das z. T. zu einer Vielzahl von Diakritika oder einer Häufung von Vokalzeichen. In Deutschland geht die Tendenz eher in die Richtung, Lautunterschiede, die das Hochdeutsche nicht teilt, in der Schreibung zu unterdrücken.

Die Nysassiske Skryvwyse wurde auf Grundlage der Algemeynen Schryvwyse von Reinhard Franz Hahn entwickelt, um die schriftliche Kommunikation zwischen den Regionen und über die Grenze hinweg vereinfachen, und ist als Werkzeug zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Kontaktes gedacht. Die Nysassiske Skryvwyse existiert in zwei Varianten, zum einen als überregionale "Maximalversion", durch die Lautkorrespondenzen aus zahlreichen niederdeutschen Dialekten erfasst werden können, zum anderen eine Reihe regionaler "Minimalversionen", in denen verschiedene Grapheme der Maximalversion zu einem einzigen Graphem zusammengefasst werden, wenn der jeweilige Dialekt den entsprechenden Lautunterschied nicht aufweist.

Die Nysassiske Skryvwyse folgt drei Hauptprinzipien

 Etymologie
 Gleichförmigkeit
 offene und geschlossene Silben

und eine Reihe weiterer Eigenschaften, die im Folgenden aufgeführt werden.

Prinzipien

Prinzip 1: Etymologie 
In der Maximalversion wird die Schreibung eines Wortes durch die Wortherkunft festgelegt. In den regionalen Minimalversionen kann man von der etymologischen Schreibung abweichen, beispielsweise in einem Dialekt, in dem historisch distinkte Phoneme verschmolzen sind.

Das in den nördlichen und einigen westlichen Dialekten apokopierte e wird in der Schreibung erhalten. Das verringert die optischen Unterschiede zwischen den Dialekten und man kann auf simple und systematische Weise das Ausbleiben der Auslautverhärtung und gleichzeitige Dehnung von Vokalen im Nordniedersächsischen markieren: wyse [vi::z] "weise", breyve [brɛ:ɪ̯v] "Briefe".

Prinzip 2: Gleichförmigkeit 
Das Prinzip der Gleichförmigkeit bedeutet, dass ein Wort so weit wie möglich auf die gleiche Weise geschrieben wird, sowohl innerhalb eines Dialektes, als auch interdialektal.

Auslautverhärtung 
Am Wortende werden Obstruenten regelhaft stimmlos, so dass das in der Schrift nicht eigens ausgewiesen zu werden braucht. Das heißt man schreibt tyd – tyden (und nicht Tiet – Tieden wie nach Sass). Ähnlich gilt das für Assimilation an nachfolgende stimmlose Codakonsonanten, daher skryven – skrivt (und nicht schrijven – schrijft wie im Niederländischen).

Assimilationen 
Regelhafte Assimilationen werden in der Schrift nicht ausgewiesen. Daher schreibt man bild – bilder, hand – handen/hände, ölven, seggen usw.

Ausnahme 
Eine Ausnahme von diesem Prinzip sind Grundwörter, die auf s, sj oder einen anderen Sibilanten enden. Hier entfällt das s der Nachsilbe -st: nervöös → up't nervööst, duusjen → du duusjt.

Prinzip 3: Offene und geschlossene Silben 
Lange Monophthonge werden in geschlossener Silbe durch Vokalverdopplung geschrieben, in offener Silbe jedoch einfach. Daher schreibt man maken – maakt, good – gode.

Eine Ausnahme von diesem Prinzip sind die Buchstaben e, y und å:

 ein langes e kann auch in betonter offener Silbe doppelt geschrieben werden. Das gilt vor allem bei einsilbigen Worten. Beispielsweise kann man als Alternative zum nordniedersächsischen sey (DE See, NL zee) in südlichen (westfälischen) Dialekten see schreiben.
 y steht immer für einen Langvokal, so dass eine Verdopplung in geschlossenen Silben unnötig ist. Man schreibt daher hyr und myn und nicht hyyr oder myyn.
 auch das å steht immer für einen Langvokal, man schreibt stån und gån. nicht ståån oder gåån.

Weitere Merkmale

Kleinschreibung von Substantiven 
Großschreibung wird ausschließlich am Satzanfang und Eigennamen verwendet. Andere Substantive werden kleingeschrieben. Dies gilt auch für Adjektive, die von Landesbezeichnung abgeleitet sind.

Interpunktion 

 Die Kommasetzung folgt der Syntax. Ein Komma wird zwischen Teilsätzen gesetzt. Ist ein Teilsatz sehr kurz (~ zwei Wörter), kann man das Komma weglassen. Ausnahme: Bei den Konjunktionen un/en und or/oder/of wird kein Komma gesetzt.
 Anführungsstriche stehen vorn und hinten oben. Möglich sind: "…", “…” und ”…”.

Konsonanten nach Kurzvokal 
In traditionellen Orthographien im deutschsprachigen Raum und auch der niedersächsischen Orthographie nach Sass wird Doppelkonsonanz genutzt, um lange und kurze Vokale zu unterscheiden. In der Nysassisken Skryvwyse wird Vokallänge in geschlossenen Silben durch Verdopplung geschrieben, so dass dies hier unterbleibt. Das heißt, man schreibt kan, nat und wil; nicht kann, natt und will wie nach Sass.

Konkreter Graphemgebrauch 
Bei dem Konsonanten sind die Unterschiede zwischen den niederdeutschen Dialekten minimal, so dass kaum Abweichungen zwischen regionalen und der überregionalen Variante der Orthographie bestehen. Bei den Vokalen machen dialektspezifische Sonderentwicklungen, vor allem im Bereich der Langvokale eine dialektübergreifende Schreibung schwieriger. Daher waren Anpassungen für einzelne Dialekte oder Dialektgruppen notwendig. Im Folgenden ist dies für alt- und tonlange Vokale zusammengefasst.

Alte Langvokale

Tonlange Vokale (alte Kurzvokale in offener Silbe)

Referenzen 

 Offizielle Webseite

Rechtschreibung
Niederdeutsche Sprache